Jepleting ist der Familienname folgender Personen

 Priscah Jepleting Cherono (geborene Ngetich; * 1980), kenianische Langstreckenläuferin
 Selah Jepleting Busienei (* 1990), kenianische Mittelstreckenläuferin